FCC pode referir-se a:

Fundação Carlos Chagas;

Fundação Catarinense de Cultura;

Federal Communications Commission;

Grupo FCC - indústria química.

Desambiguação